

Persone 
 Bartolomeo Marchelli (1934-1903) – patriota e illusionista italiano
 Carla Marchelli (n. 1935) – ex sciatrice alpina italiana
 Chiara Marchelli (n. 1972) – scrittrice e traduttrice italiana
 Giovanni Marchelli (1713-1764) – matematico e gesuita italiano
 Maria Grazia Marchelli (1932-2006) – sciatrice alpina e giornalista italiana
 Pietro Marchelli (1806-1874) – architetto italiano

Pagine correlate 
Marchi
Marchini
Marchetti